Burtis steht für:

 Burtis Island, Insel in der Antarktis
 Sam Burtis (* 1948), US-amerikanischer Jazz-Musiker